Le tournoi de tennis de New York est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Katja Ebbinghaus, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New York
 Saison 1973 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
New York
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en mars 1973
Tennis en avril 1973